Charlemont ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Charlemont (1842–1906), österreichischer Porträt- und Genremaler
 Hugo Charlemont (1850–1939), österreichischer Maler
 Joseph Charlemont (1839–1918), französischer Kampfsportlehrer
 Lilly Charlemont (1890–1981), österreichische Malerin
 Theodor Charlemont (1859–1938), österreichischer Bildhauer
sowie der Name von:
 James Caulfeild, 1. Earl of Charlemont (1728–1799), irischer Staatsmann und Kunstförderer 

Ort:
 Charlemont (Massachusetts)
 Festung Charlemont in der französischen Stadt Givet